Каладзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Каладзе Карло Ражденович (1904—1988) — грузинський радянський драматург і поет.
 Каха Каладзе (*1978) — грузинський футболіст та політик.

Грузинські прізвища